Olena Leonidivna Bilozerska (ukr. Олена Леонідівна Білозерська) je ukrajinska novinarka rođena u Kijevu 5. kolovoza 1979. godine. Aktivna je sudionica društvenih zbivanja u Ukrajini. Od 2007. vodi popularan blog »Live journal«.

Povezani članci
Mykola Knjažyckyj
Iryna Slavinska
Roman Čajka 

Ukrajinski novinari